Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ 2015 года прошёл с 19 по 23 августа в Милане, Италия. Были разыграны 26 комплектов наград, в том числе 16 в гребле на байдарках и 10 в гребле на каноэ. Также в рамках чемпионата прошли заезды по параканоэ. В общей сложности соревнованиях приняли участие более тысячи спортсменов из 88 стран.

Результаты

Мужчины

Каноэ

Байдарки

Женщины

Каноэ

Байдарки

Медальный зачёт 

|-
|1||align=left|||5||2||3||10
|-
|2||align=left|||4||2||4||10
|-
|3||align=left|||3||6||4||13
|-
|4||align=left|||2||2||1||5
|-
|6||align=left|||2||1||0||3
|-
|rowspan=2|7||align=left|||2||0||0||2
|-
|align=left|||2||0||0||2
|-
|9||align=left|||1||2||1||4
|-
|rowspan=2|10||align=left|||1||0||1||2
|-
|align=left|||1||0||1||2
|-
|rowspan=3|12||align=left|||1||0||0||1
|-
|align=left|||1||0||0||1
|-
|align=left|||1||0||0||1
|-
|rowspan=2|15||align=left|||0||2||2||4
|-
|align=left|||0||2||2||4
|-
|17||align=left|||0||2||1||3
|-
|rowspan=3|18||align=left|||0||1||1||2
|-
|align=left|||0||1||1||2
|-
|align=left|||0||1||1||2
|-
|rowspan=2|21||align=left|||0||1||0||1
|-
|align=left|||0||1||0||1
|-
|rowspan=3|23||align=left|||0||0||1||1
|-
|align=left|||0||0||1||1
|-
|align=left|||0||0||1||1
|-
!colspan=2| Итого || 26 || 26 || 26 || 78
|}

Параканоэ

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт 

|-
|1||align=left| || 3 || 1 || 1 || 5
|-
|2||align=left| || 3 || 0 || 4 || 7
|-
|3||align=left| || 2 || 5 || 0 || 7
|-
|4||align=left| || 1 || 2 || 0 || 3
|-
|5||align=left| || 1 || 1 || 1 || 3
|-
|6||align=left| || 1 || 1 || 0 || 2
|-
|7||align=left| || 1 || 0 || 0 || 1
|-
|8||align=left| || 0 || 1 || 1 || 2
|-
|9||align=left| || 0 || 1 || 0 || 1
|-
|10||align=left| || 0 || 0 || 2 || 2
|-
|rowspan=2|11||align=left| || 0 || 0 || 1 || 1
|-
|align=left| || 0 || 0 || 1 || 1
|-
!colspan=2| Total || 12 || 12 || 11 || 35
|}

Примечания

Ссылки 
 Результаты чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ 2015 года

Спорт в Италии в 2015 году
Чемпионаты мира по гребле на байдарках и каноэ
Международные спортивные соревнования в Милане
Август 2015 года
Гребля